Fitten ist:

 ein Stadtteil von Merzig
 ein Begriff aus der Mathematik, siehe Ausgleichungsrechnung

Fitten ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Fitten (* 1974), US-amerikanischer Autor und Publizist